Fosfor
Phosphorus (geslacht), een geslacht van boktorren